Винантс — фамилия. Известные носители:
 
 Винантс, Люк (1963—2023) — бельгийский шахматист, гроссмейстер (1998).
 Винантс, Мартен (род. 1982) —  бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Винантс, Мильтон (род. 1972) — уругвайский велогонщик.